Alvier kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Alvier, Schweiz, bergstopp. Sankt Gallen,

Österrike 

 Alvier (vattendrag), Vorarlberg, 

Robotskapade Österrikeförgreningar